La Coppa CEV 2022-2023 si svolge dall'11 ottobre 2022: al torneo partecipano quarantatré squadre di club europee.

Formula 
La formula del torneo ha previsto trentaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, play-off, quarti di finale (con l'ingresso nella competizione delle peggiori terze classificate della fase a gironi della CEV Champions League), semifinali e finale, giocate con gare di andata e ritorno (coi punteggi di 3-0 e 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente, col punteggio di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella perdente; in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).
Gli accoppiamenti fra le squadre per i trentaduesimi di finale e gli abbinamenti per i turni successivi sono stati sorteggiati il 28 giugno 2022 a Lussemburgo.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Trentaduesimi di finale

Andata

Ritorno

Sedicesimi di finale

Andata

Ritorno

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Play-off

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2022
Pallavolo nel 2023
 2022-2023